Бакле д’Альб, Луи Альбер Гислен — французский пейзажист и картограф, сопровождавший Наполеона в походах и дослужившийся до чина бригадного генерала.
  — французский художник; сын и ученик картографа.

Примечания